Liiga 2013/2014 byla 39. sezónou nejvyšší finské hokejové soutěže. Titul z minulé sezóny obhajoval tým Ässät Pori. Základní část začala 12. září 2013 a skončila 13. března 2014. Playoff začalo 15. března 2014 a skončilo 26. dubna 2014. Vítěz produktivity playoff z předešlého ročníku Kanaďan Justin Azevedo odešel před novou sezónou do týmu HC Lev Praha hrajícího KHL. Nejlepším hráčem playoff se stal Fin Mika Pyörälä z týmu Kärpät Oulu, brankářskou statistiku ovládl finský brankář Tomi Karhunen opět z týmu Kärpät Oulu.

Tabulka základní části

Produktivita základní části

Kanadské bodování 

Z = Odehrané zápasy; G = Vstřelené góly; A = Asistence; B = Body; TM = Trestné minuty; POZ = Pozice

Nejlepší brankáři (procentuálně) 
Pozn.:Brankář musel mít odehráno minimálně 20 zápasů.Z = Odehrané zápasy; Č = Čas na ledě; OG = Obdržené goly; ČK = Čistá konta; PÚ = Procentuální úspěšnost; POG = Průměr obdržených gólů na zápas''

Playoff

Předkolo 
 Jokerit Helsinky – Hämeenlinnan Pallokerho 0:2 na zápasy (1:5, 2:3)
 Pelicans Lahti – IFK Helsinky 2:0 na zápasy (1:0 PP, 2:1 PP)

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu – Hämeenlinnan Pallokerho 4:0 na zápasy (3:1, 1:0, 3:2 PP, 4:0)
 SaiPa Lappeenranta – JYP Jyväskylä 4:3 na zápasy (2:1, 4:3 PP, 3:2, 1:2, 1:2, 2:5, 6:4)
 Tappara Tampere – Pelicans Lahti 4:2 na zápasy (3:2, 1:2 PP, 3:1, 3:2, 2:3, 2:1 PP)
 Lukko Rauma – Espoo Blues 4:3 na zápasy (3:4 PP, 3:2, 3:5, 5:4 PP, 2:1, 1:2 PP, 3:1)

Semifinále 
 Kärpät Oulu – SaiPa Lappeenranta 4:1 na zápasy (6:2, 3:1, 0:1 PP, 3:2, 2:1 PP)
 Tappara Tampere – Lukko Rauma 4:3 na zápasy (5:2, 3:2 PP, 0:1 PP, 3:2 PP, 1:2 PP, 2:4, 2:1)

O 3. místo 
Poznámka : Hrál se pouze jeden zápas
 Lukko Rauma – SaiPa Lappeenranta 1:0 na zápasy (3:2)

Finále 
 Kärpät Oulu – Tappara Tampere 4:3 na zápasy (2:1, 3:4, 2:3, 2:3 PP, 2:1, 3:2, 1:0 PP)

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální stránky ligy
  Statistika Liigy

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v roce 2014
Sport ve Finsku v roce 2013
Sport ve Finsku v roce 2014